Oktiàbrskoie (en rus: Октябрьское) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 10.932 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea